Obhájkyní titulu soutěže dvouhry vozíčkářek na newyorském grandslamu US Open 2014 byla druhá nasazená Nizozemka Aniek van Kootová, která skonřila jako poražená finalistka.

Soutěž vyhrála 20letá nejvýše nasazená Jui Kamidžiová z Japonska, která ve finále porazila Anieku van Kootovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Získala tak premiérový titul z Flushing Meadows. Ze tří odehraných grandslamů ve dvouhře během roku 2014 vybojovala dvě trofeje, když po finálové prohře na Australian Open 2014 triumfovala i na French Open 2014. Celkově tak dosáhla na druhý singlový titul z Grand Slamu. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsala 800 bodů.

Nasazení hráček 
  'Jui Kamidžiová (vítězka)
  Sabine Ellerbrocková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014